Actualment, s'està analitzant la possibilitat que Palestina, país situat a l'est de la mar Mediterrània, participi en el Festival de la Cançó d'Eurovisió, a causa de l'interès de l'organisme de radiodifusió PBC a ingressar en aquest concurs. El seu reconeixement oficial per part l'ONU fa cada vegada més viable aquest fet. En 2009, la PBC ja havia estat aprovada com a membre associat de la UER, no obstant això, pel motiu de no ser un membre ple, no va poder participar en el certamen musical europeu.

Referències 

Països participants al Festival de la Cançó d'Eurovisió
Palestina